Łukaszuk – polskie nazwisko

Osoby noszące nazwisko Łukaszuk 
 Leszek Łukaszuk – polski fizyk teoretyk,
 Leonard Łukaszuk – polski prawnik i nauczyciel akademicki
 Tomasz Łukaszuk – polski orientalista i dyplomata,
 Krystyna Łukaszuk – działaczka związkowa, urzędnik państwowy, wojewoda białostocki